ТКА — многозначная аббревиатура:
 ТКА — торпедный катер
 ТКА — трехкальциевый алюминат
 ТКА — турбокомпрессорный агрегат
 ТКА — тренажер корабельной авиации

См. также 
 ЦТКА — Центральный театр Красной Армии
  — аббревиатура латиницей